

W kościele 
Parafie wspólnot chrześcijańskich:
 parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach 
 parafia św. Piotra Kanizjusza we Włodowicach

W państwach 
Jednostki administracyjne państw:
 Parafia św. Piotra – jednostka administracyjna Antigui i Barbudy
 Parafia św. Piotra – jednostka administracyjna Dominiki

Zobacz też 
 kościół św. Piotra
 parafia św. Pawła
 parafia św. Piotra i Pawła

 
Piotr, św.